Картвелия:

 (781) Картвелия — астероид средних размеров главного пояса.
 Картвелия — историческое название региона Картли.
 Картвелия — предлагаемое название для Грузии.

Примечания